Anglesea steht für:

 Anglesea (Victoria), ein Ort in Australien
 Anglesea Borough (New Jersey), früherer Bezirk, gegenwärtig Teil von North Wildwood, New Jersey
 Anglesea (New Jersey), Ort im Cape May County, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Anglesey, eine Insel vor der Nordwestküste von Wales
 Anglesey (Staffordshire), eine englische Gemeinde